Václav Ježek (Zvolen, 1 de Outubro de 1923 –– Praga, 27 de Agosto de 1995) foi um treinador eslovaco, campeão da Euro 1976.

Carreira 
Václav Ježek convocou e comandou o elenco da Seleção Checoslovaca de Futebol, entre os anos de 73-78 conquistando a Euro de 1976, e voltou novamente em 88-90 e 1992.

Títulos 
Sparta Praga 
Campeonato Tchecoslovaco: 1965, 1967, 1984, 1990
Tchecoslováquia 
Eurocopa: 1976
Feyenoord 
Copa dos Países Baixos: 1980

Futebolistas Eslovacos da Tchecoslováquia
Treinadores de futebol da Eslováquia